Кубок Польщі з футболу 2013–2014 — 60-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул здобула Завіша (Бидгощ).

Перший попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 липня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 липня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 липня 2013

|}

Другий попередній раунд 
Клуби Гриф (Вейгерово) та Заглембє (Сосновець) пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 липня 2013

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 липня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 липня 2013

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2013

|}

Чвертьфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/26 березня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/25 березня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/26 березня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/25 березня 2014

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/16 квітня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/15 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Польщі на soccerway 

2013–2014 
Польща
Польща
2013 у польському спорті
2014 у польському спорті